Heikki Metsä-Ketelä – designer finlandese
 Martti Ketelä – pentatleta e schermidore finlandese
 Mikki Ketelä – atleta finlandese di atletica leggera
 Toni Ketelä – ex fondista finlandese